Canton du Pont-de-Beauvoisin, canton français, dans le département de la Savoie ;
Canton de Pont-de-Beauvoisin, canton français disparu en 2015, dans le département de l'Isère.